Osoby o tym nazwisku:
 Hilda Gobbi – węgierska aktorka
 Luca Gobbi – sanmaryński piłkarz
 Massimo Gobbi – włoski piłkarz
 Stefano Gobbi – rzymskokatolicki duchowny
 Tito Gobbi – włoski śpiewak operowy